

Onomastica
Grigore – forma rumena del nome proprio di persona italiano Gregorio

Persone
Andreea Grigore – ginnasta rumena
Daniel Grigore – schermidore rumeno
Dragoș Grigore – calciatore rumeno
George Grigore – scrittore, traduttore, filologo, professore universitario e orientalista romeno
Nicolae Grigore – calciatore rumeno